Wielgolas peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Wielgolas, village du powiat de Mińsk
 Wielgolas, village du powiat de Pułtusk

dans la voïvodie de Lublin
 Wielgolas, village